Bohnenberger ist der Familienname folgender Personen:

Gottlieb Christoph Bohnenberger (1732–1807), Pfarrer und Physiker
Hermann Bohnenberger (* 1949), deutscher Fußballspieler
Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger (1765–1831), deutscher Astronom und Mathematiker, Sohn des Gottlieb Christoph B.
Karl Bohnenberger (1863–1951), deutscher Sprachwissenschaftler
 Stefan Bohnenberger (* 1959), deutscher Künstler, Autor und Herausgeber
 Theodor Bohnenberger (1868–1941), deutscher Maler

Bohnenberger steht für:
Bohnenberger (Mondkrater)

Sonstiges:
Bohnenberger-Maschine (zwei unterschiedliche Apparate)

Siehe auch:
 Johann Michael Bonenberger (* um 1709; † um 1770), schwäbischer Bildhauer